Bolesław Lewandowski ist der Name folgender Personen:
  
*Bolesław Lewandowski (Komponist) (1912–1981), polnischer Komponist und Dirigent
Bolesław Lewandowski (Fußballspieler) (* 1935), polnischer Fußballspieler